Скэ́тмэн Джон (), также часто просто Скэтмэн; настоящее имя — Джон Пол Ларкин (; , Эль-Монте — , Лос-Анджелес) — американский джазовый музыкант и поэт, создавший уникальный стиль музыки, совмещающий в себе скэт и евродэнс.

Приобрёл широкую известность благодаря хиту 1994 года «Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)». Поскольку с детства страдал заиканием, свой успех Скэтмэн назвал «превращением своей самой большой проблемы в своё самое полезное качество». Миллионы его записей были проданы по всему миру. В 1996 году Скэтмэн стал лауреатом немецкой музыкальной премии ECHO в номинации «Сингл года». Обладатель премии ASHA за выдающиеся заслуги перед сообществом заикающихся. В 1999 году Джон Пол Ларкин был принят в Зал славы Национальной Ассоциации поддержки заикающихся.

Биография 
«Надеюсь, что, слушая мои песни и танцуя под них, люди почувствуют, что жизнь не так уж и плоха. Хотя бы на мгновение».
Джон Пол Ларкин родился 13 марта 1942 в Эль-Монте, Калифорния. Он страдал сильным заиканием с тех пор, как начал говорить, что сделало его объектом насмешек ровесников. Детство его было трудным. Даже на пике его популярности, в 1995 году, журналисты отмечали, что во время интервью Скэтмэн «с трудом может произнести предложение, при этом повторяя одну фразу как минимум шесть-семь раз». В 12 лет он начал изучать игру на фортепиано. В 14 лет Джон познакомился со стилем скэт, слушая записи в исполнении Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, прочих музыкантов. Фортепиано давало ему гораздо больше средств для самовыражения, чем разговорная речь. В интервью 1996 года он заметил: «Игра на пианино дала мне возможность говорить… Я прятался за пианино, потому что боялся разговаривать».

В 1970-х годах Ларкин стал профессиональным джазовым пианистом, в 1980-х участвовал во многих концертах в джазовых клубах Лос-Анджелеса. В 1986 году он выпустил под лейблом Transition альбом John Larkin, который в настоящее время является раритетом. Альбом не пользовался популярностью; сам Ларкин утверждал, что «сотни пластинок валялись дома в туалете». Примерно в это же время Джон пристрастился к алкоголю и наркотикам. Когда его друг, музыкант Джо Фарелл, у которого тоже были проблемы с наркотиками, умер от саркомы костей в 1986 году, Ларкин решил побороть свои привычки. В конечном счёте ему это удалось при поддержке жены, Джуди, которая также излечилась от алкогольной зависимости. «У тебя есть талант, — сказала она, — я сделаю из тебя человека».

Рождение «Скэтмена» 
В 1990 году Ларкин переезжает в Берлин. Изучив джазовую культуру города, он продолжает участвовать в концертах в качестве джазового пианиста на круизных кораблях и в барах по всей Германии. В это время Джон впервые решает добавить пение к своей игре, вдохновлённый стоячей овацией, которую он получил за исполнение песни «On the Sunny Side of the Street». Приблизительно тогда же его агент, Манфред Зарингер, работавший в датской компании Iceberg Records, предложил Джону смешать пение в стиле скэт с современными стилями евродэнс и хип-хоп. Ларкин согласился рискнуть, а идею Зарингера поддержала BMG Hamburg.

Главным образом Ларкин боялся того, что слушатели поймут, что он заикается, поэтому Джуди предложила ему сказать об этом прямо в его музыке. Работая с танцевальными продюсерами Инго Кэйсем и Тони Катанья, он записал свой первый сингл «Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)», намереваясь при помощи этой песни помочь детям, страдающим заиканием, перебороть эту болезнь. С этого времени Ларкин начинает выступать под сценическим псевдонимом Скэтмэн Джон.

Популярность 
В 1995 году, в возрасте 52 лет, он становится всемирно известной звездой. Продажи его дебютного сингла вначале продвигались медленно, но постепенно достигли первого места во многих странах. По всему миру было продано более 6 миллионов экземпляров. «Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)», которая по всей Европе занимала в чартах высокие места, остаётся самым популярным и самым известным его произведением. Чуть позже последовала песня «Scatman’s World», достигшая 10 места в чарте UK Singles Chart, которая обрела хоть и меньший, но вполне значительный успех, было продано около миллиона копий.

По «горячим следам» успеха двух своих синглов, Джон выпустил свой дебютный альбом, также озаглавленный Scatman’s World, который вошёл в топ-10 во многих странах, включая Германию, где он прожил с 1990 года несколько лет, а также Швейцарию, Финляндию и Норвегию, в результате чего было продано несколько миллионов копий альбома по всему миру. Скэтмэн организует концертные туры в странах Европы и Азии. «Когда я выступал в Испании, дети кричали пять минут подряд, я не мог начать петь», — рассказал он однажды.

Второй альбом Скэтмэна Джона, Everybody Jam!, вышел в 1996 году. Одноимённую песню с этого альбома, выпущенную 30 октября 1996 года, Джон посвятил своему кумиру Луи Армстронгу. Альбом приобрёл феноменальную популярность в Японии. Скэтмэн Джон стал таким популярным, что в японских магазинах стали продаваться игрушки, похожие на него; также он появился на телефонных картах и банках «Кока-колы». Японская версия альбома включала в себя 5 бонус-треков, в том числе «Su Su Su Super Kirei» и «Pripri Scat», которые были заказаны японскими компаниями для рекламы косметики и пудингов соответственно. Торговая марка Ultraman воспользовалась популярностью Скэтмэна, в результате вышел сингл «Scatultraman», на обложке которого был изображён Ультрамэн, держащий в руке шляпу с усами Скэтмэна.

Последние годы 
В 1999 году Скэтмэн выпустил свой третий и последний альбом Take Your Time, спродюсированный Каем Маттиесеном (Mr. President, B-Charme, Crispy). С 1998 года Джон боролся со смертельной болезнью, но продолжал работать, несмотря на рекомендации уменьшить рабочую нагрузку. Позже ему поставили диагноз рак лёгкого и прописали химиотерапию. Тем не менее, Скэтмэн оставался оптимистом, говоря: «Всё, что угодно Богу, хорошо для меня… Я прожил очень хорошую жизнь. Я познал красоту».

Альбом был закончен в июне 1999 года. Несмотря на диагноз, Джон отправился в тур в поддержку своего последнего альбома. 26 ноября Скэтмэн потерял сознание прямо на сцене на одном из концертов. Певец умер на 58-м году жизни в своём доме в Лос-Анджелесе 3 декабря 1999 года. Его тело было кремировано, а прах развеян над океаном недалеко от города Малибу (штат Калифорния).

Дискография 
Альбомы
 1986 — John Larkin
 1995 — Scatman’s World
 1996 — Everybody Jam!
 1999 — Take Your Time

Синглы
 «Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)» (1994)
 «Scatman’s World» (1995)
 «Song of Scatland» (1995)
 «Only You» (1996)
 «Everybody Jam!» (1996)
 «Su Su Su Super Ki Re i» (1996)
 «Pripri Scat» (1996)
 «Let It Go» (1996)
 «Scatmambo» (1998)
 «Take Your Time» (1999)
 «The Chickadee Song» (1999)
 «Ichi, Ni, San … Go!» (1999)
 «Scatman & Hatman» (вместе с Лу Бега) (2019)

Сборники
 2003 — The Best of Scatman John

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 О чем поет Скэтмэн? Перевод песни «Scatman»
 Remembering Scatman John Larkin: коллекция мыслей и комментариев о Скэтмэне и его влиянии на фанатов
 Scatman John Discogs Profile: дискография Скэтмэна
 

Пианисты США
Евродэнс
Артисты, известные под псевдонимами
Умершие от рака лёгкого
Люди, чей прах был развеян
Лауреаты премии Echo Pop
Авторы-исполнители США
Певцы и певицы США